Niort ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Niort, Stadt im Département Deux-Sèvres, davon abgeleitet die Verwaltungseinheit Arrondissement Niort
 Niort-de-Sault, Gemeinde im Département Aude
 Niort-la-Fontaine, ehemalige Gemeinde im Département Mayenne, seit 1974 Ortsteil von Lassay-les-Châteaux

Niort ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard-Othon de Niort, Seigneur